Никульское — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Никульское — село в Суздальском районе.
 Никульское — село в Юрьев-Польском районе.

Ивановская область 
 Никульское — деревня в Фурмановском районе.
 Никульское — деревня в Ивановском районе.
 Никульское — село в Родниковском районе.

Ленинградская область 
 Никульское — деревня в Тихвинском районе.

Москва 
 Никульское — деревня в Новомосковском административном округе.

Московская область 
 Никульское — деревня в Дмитровском районе.
 Никульское — село в Коломенском районе.
 Никульское — деревня в городском округе Мытищи.
 Никульское — деревня в сельском поселении Березняковское Сергиево-Посадского района.
 Никульское — село в сельском поселении Шеметовское Сергиево-Посадского района.

Нижегородская область 
 Никульское — деревня в Кстовском районе.

Ярославская область 
 Никульское — деревня в Большесельском районе.
 Никульское — село Борисоглебского района, входит в состав Вощажниковского сельского поселения.
 Никульское — деревня Борисоглебского района, входит в состав Высоковского сельского поселения.
 Никульское — село в Переславском районе.
 Никульское — посёлок в Тутаевском районе.
 Никульское — деревня в Ярославском районе.

См. также 
 Верхне-Никульское — село в Некоузском районе Ярославской области.